Легионе́р:

 Легионер — воин римского легиона, а впоследствии — других одноимённых формирований.
 Легионер — иностранный игрок в футбольной и вообще спортивной команде.
 «Легионер» () — приключенческий боевик с Жан-Клодом Ван Даммом (США, 1998).
 «Легионеры», или «Иди вперёд или умри» () — военная драма Дика Ричардса (Великобритания, 1977).
 «Легионер: Беги или умри» () — исторический боевик Хосе Магана (Испания — США, 2020).
 «Мой легионер» () — драма Рэйчел Лэнг (Франция — Бельгия, 2021).

См. также 
 Болезнь легионеров, или легионеллёз — тяжёлое респираторное заболевание, впервые зафиксированное на съезде Американского легиона в 1976 году.
 Легион (значения)